Alterman ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alterman (* 1970), israelischer Schachspieler
 Eric Alterman (* 1960), amerikanischer Journalist
 Eva Alterman Blay (* 1937), brasilianische Politikerin
 Mike Alterman, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Nathan Alterman (1910–1970), israelischer Schriftsteller und Zionist

Siehe auch:
 Altermann

pt:Altermann#Alterman